Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2017 года или Чанъань Фонд Суперкубок КФА 2017 () — футбольный матч, проводившийся в 15-й раз после профессионализации китайского футбола, в котором встречаются победитель Суперлиги и обладатель Кубка КФА. Так как в предыдущем сезоне «Гуанчжоу Эвергранд» сделал золотой дубль, выиграв и Суперлигу, и Кубок, то для участия в матче был выбран серебряный призёр чемпионата, команда «Цзянсу Сунин». Исход матча решил один гол, забитый бразильским нападающим «Гуанчжоу Эвергранд» Аланом, который в итоге был признан лучшим игроком матча. Победа в турнире стала для «Гуанчжоу Эвергранд» третьей подряд, а по количеству титулов команда сравнялась с «Далянь Шидэ» и «Шанхай Шэньхуа».

Матч

Подробности

Ссылки

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2016
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2016

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 25 февраля
Февраль 2017 года
Футбол в Азии в 2017 году
Спорт в Китае в 2017 году
ФК «Цзянсу Сунин»
ФК «Гуанчжоу Эвергранд»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Спортивные соревнования в Чунцине